in de kwantummechanica: het effect dat deeltjes door een energiebarrière kunnen gaan; zie Tunneleffect
 in de theorie van computernetwerken: het verzenden van een dataprotocol 'verpakt' in een ander protocol; zie Virtueel Particulier Netwerk en Tunnelingprotocol